Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Minář che ha battuto in finale Éric Prodon 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)
 Denis Gremelmayr (primo turno)
 Jan Mertl (primo turno)
 Marc López (primo turno)

 Jurij Ščukin (primo turno)
 Hugo Armando (secondo turno)
 Jan Hájek (primo turno)
 Matthias Bachinger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2007